Синджа́р:
 Синджар — город в Ираке;
 Синджар — город в Сирии;
 Синджар — горы на территории Ирака и Сирии;
 Синджар — нахия в составе сирийской мухафазы Идлиб;
 Синджар — округ в составе иракской мухафазы Найнава.